Holt kan syfta på följande:

Personer
 Holt (efternamn)

Geografi

Norge 
 Holt, Norge härad och före detta kommun i Tvedestrands kommun

Storbritannien 

 Holt, Norfolk, ort, England, 
 Holt, Wiltshire, ort, England, 
 Holt, Dorset, ort, 
 Holt, Worcestershire, civil parish, 
 Holt, Wales, ort, Wrexham, 
 Holt End, Hampshire, ort i Hampshire, England,

Tyskland 

 Holt, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,

USA 

 Holt, Alabama, ort, Tuscaloosa County, 
 Holt, Missouri, ort, Clay County, 
 Holt, Michigan, ort, Ingham County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar